Michna ist der Familienname

 des böhmischen Adelsgeschlechtes Michna von Vacínov

sowie folgender Personen:
 Adam Michna (~1600–1676), tschechischer Dichter und Komponist
 Horst Michna (1954–2007), deutscher Arzt und Sportwissenschaftler
 Lutz-Peter Michna (1954–2012), deutscher Fotograf und Grafikdesigner
 Marta Michna (* 1978 als Marta Zielińska), deutsche Schachspielerin